Ludzie:
 Greg Hancock – żużlowiec
 Herbie Hancock- muzyk jazzowy
 John Hancock (1735–1793) – Prezydent Kongresu Kontynentalnego
 Winfield Scott Hancock (1824–1886) – generał Unii z okresu wojny secesyjnej
 Vincent Hancock – strzelec
 Darrin Hancock

Inne:
 John Hancock Center – wieżowiec w centrum Chicago
 Hancock (film) – film akcji z Willem Smithem i Charlize Theron w rolach głównych
 USS Hancock (CV-19)

Miejscowości w USA:
 Hancock – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie
 Hancock – miejscowość w stanie Maryland, w hrabstwie Washington
 Hancock – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Hancock – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Hancock – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Hancock – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Hancock – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hancock – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hancock – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Hancock – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Hancock – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Hancock – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Hancock – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
Gminy w USA:
 Hancock (ang. Hancock Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Hancock (ang. Hancock Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Hancock (ang. Hancock Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Hancock (ang. Hancock Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Hancock
 Hancock (ang. Hancock Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Berkshire
 Hancock (ang. Hancock Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Houghton
 Hancock (ang. Hancock Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
 Hancock (ang. Hancock Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Hancock (ang. Hancock Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Delaware
 Hancock (ang. Hancock Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Hancock (ang. Hancock Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Maine
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Hancock (ang. Hancock County) – w stanie Wirginia Zachodnia